

Leger
 Eerste Divisie 7 December, deze divisie werd in 1946 naar Indië gestuurd om 'rust, orde en veiligheid' te herstellen.
 Eerste Divisie bij de Landmacht, zie Divisie (landmacht)

Voetbal
 Eerste divisie (voetbal Nederland), het tweede niveau van het voetbal in Nederland
 Eerste divisie (voetbal Kazachstan), het tweede niveau van het voetbal in Kazachstan
 Eerste divisie (voetbal Rusland)

Overige sporten

Nederland 
 Eerste divisie (handbal)
 Eerste divisie (ijshockey Nederland), de een na hoogste ijshockeycompetitie in Nederland

België 
 Eerste divisie (rugby)
 Eerste divisie (damesrugby)

Suriname 
 SVB Hoofdklasse (voetbal)

Zie ook 
 Division 1
 First Division